Кресвел има више значења:
 Кресвел (Орегон)
 Кресвел (Северна Каролина)